Димитровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Димитровка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 

 Димитровка — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Россия 
 Димитровка — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.

Молдавия 
 Димитровка — село в Чимишлийском районе.

См. также